Le colonel Everett Young est un des personnages principaux de la série télévisée Stargate Universe, produite par la MGM et Syfy, une science-fiction dramatique présentant une équipe internationale incapable de retourner sur la Terre après une évacuation d'urgence vers le vaisseau ancien Destinée, qui voyage dans une zone très lointaine de l'Univers.
Le colonel Young est interprété par l'acteur canadien Justin Louis. Il est un membre expérimenté du SGC, et était le commandant de la base Icare avant que le personnel de la base ne soit obligé de franchir la porte des étoiles pour évacuer.

Biographie 
Everett a 40 ans et est marié à Emily Young depuis 2007. Son équipe a dû franchir la porte des étoiles vers une destination inconnue lorsque la base Icare fut attaquée par l'Alliance luxienne.

Il est grièvement blessé au cours de son arrivée sur le Destinée. Il place le lieutenant Matthew Scott à la tête du personnel de la base Icare pendant sa convalescence. Il devient par la suite le chef de l'expédition sur le vaisseau Destinée. Il est le père de l'enfant du lieutenant Tamara Johansen, que celle-ci perdra à la suite de l'invasion du Destinée par l'Alliance luxienne.

Il sera tout de suite en conflit ouvert avec le docteur Nicholas Rush qui ne veut pas retourner sur Terre. Ce conflit s'aggravera quand Rush profitera d'un suicide pour faire accuser le colonel. Young apprit la vérité et abandonna Rush sur une planète. Malgré le sauvetage de Rush par Young, le reste du personnel civil ne verra pas cela d'un bon œil et la représentante de l'autorité civil Camile Wray monta une mutinerie.avec l'aide de Rush. Young reprit le contrôle du vaisseau. Ses relations avec la Terre fut aussi tendu. Le général Jack O'Neill se posa des questions sur sa capacité à commander en lui rappelant qu'il avait refusé ce poste, de son côté le colonel David Telford a qui le commandement de l'expédition devait revenir tenta par tous les moyens de prendre le pouvoir. Young apprit que Telford avait subi un lavage de cerveau et fut autorisé par O'neill à le tuer, Young réussi à le ramener à la vie comprenant le comportement de Telford.

Après l'attaque de l'alliance et la mort du bébé de TJ, Young fit une longue dépression, cela s'agrava quand il tua le sergent Riley qui ne voulait pas mourir seul sur une planète. Alors que le vaisseau testait sa capacité à commander, il entra de nouveau en conflit avec son équipage. Ce ne fut qu'après que Scott vienne le voir que Young reprit son poste. Au cours d'une mission avec Rush, l'équipage découvrit la passerelle et que Rush y'avait accès depuis plusieurs semaines. Young se battit de nouveau contre lui quand il comprit que Riley était mort par la faute de Rush. Young et Rush décidèrent de travailler ensemble quand Rush révéla la mission du destinée. Bien que leur conflit soit moins présent, Young garde une certaine méfiance envers Rush préférant faire confiance à Eli Wallace pour certains points. Après s'être rendu compte que le destinée serait traqué par les drones dans cette galaxie. L'équipage se mit en stase, Young fut le dernier à rentrer en stase.

Références 

Young, Everett
Colonel de fiction
Militaire américain de fiction

cs:Seznam postav seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír#Everett Young